Репешо́к, или репе́йничек, также агримо́ния () — род растений, входящий в подсемейство  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения с ползучими корневищами. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся. Листья расположены на черешках. Цветки собраны на концах побегов в соцветия-кисти. Чашечка состоит из пяти долговечных чашелистиков. Лепестки больше чашелистиков, в количестве пяти. Тычинки в числе от 5. Пестик с нитевидным столбиком и расширенным рыльцем. Плод — семянка с немногочисленными загнутыми колючками. Семена с плёнчатой кожурой. Число хромосом x=7.

Ареал 
Большинство видов рода Репешок произрастают в умеренной зоне Северного полушария.

Таксономия

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 18 видов:

Примечания

Литература 

 Agrimonia Linnaeus // Flora of China 9: 382–383. 2003.
 

Розановые